Herodijan je lahko:
 Elij Herodijan, grški slovničar
 Herodijan, grški zgodovinar